Басангов Баатр Бадмайович (1911, селище Пекерта — †1944) — калмицький письменник. 
 Мукебюн Басангов (калм. Басңга Мукөвүн, 1878 р., аймак Харахус, Харахусівский улус (нині Утта, Яшкульський район, Калмикія), Астраханська губернія,  Російська імперія - 1944 р. , Калмицька АРСР, РРФСР) - калмицький рапсод, сказитель калмицького епосу « Джангар», джангарчі, калмицький письменник. Народний джангарчі Калмицької АРСР.